Imię i nazwisko Steven Smith lub Steve Smith nosiły lub noszą m.in. następujące osoby:

 Steven Smith – amerykański astronauta;
 Steven Smith – szkocki piłkarz;
 Steve Smith – amerykański koszykarz, złoty medalista Igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, mistrz NBA;
 Steve Smith – brytyjski skoczek wzwyż, medalista Igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy;
 Steve Smith – kanadyjski kolarz górski;
 Steve Smith – amerykański muzyk perkusista.
 Steven Smith – amerykański psycholog.